Полом може да се односи на:

 Полом (Горњи Милановац), насеље у општини Горњи Милановац у Моравичком округу, Република Србија
 Полом (Владичин Хан), насеље у општини Владичин Хан у Пчињском округу, Република Србија
 Полом (Сурдулица), насеље у општини Сурдулица, а Власинској висоравни, Пчињски округ, Република Србија
 Полом (Братунац), насеље у општини Братунац у Републици Српској, БиХ
 Полом (Преров), насеље у округу Преров, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Полом (Рихнов на Књежној), насеље у округу Рихнов на Књежној, Краловехрадечки крај, Чешка Република